Васильєв Ігор Сергійович ( 1984) — український підприємець, спеціаліст з ІТ-технологій. Народний депутат України 9-го скликання.
 Васильєв Ігор Сергійович (* 1986) — російський хокеїст.
 Васильєв Ігор Сергійович (* 1977) — російський легкоатлет.